Zzz peut faire référence à :

 Zzz, une onomatopée notamment utilisée en bande dessinée, signifiant le ronflement.
 Zzz, un groupe de rock néerlandais.

Voir aussi

Triple Z